

Cinema 
 Fino alla fine (No Way Back) – film del 1995 diretto da Frank A. Cappello

Musica 
 Fino alla fine – album dei Porno Riviste del 1999
 Fino alla fine – singolo di Paola & Chiara del 2001, dall'album Television
 Fino alla fine – canzone dei Club Dogo del 2010, dall'album Che bello essere noi
 Fino alla fine – singolo di Exo ed altri rapper